

Окулово — село, Каменський міський округ, Свердловська область
 Окулово — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Окулово — присілок, Підосиновське міське поселення, Підосиновський район, Кіровська область
 Окулово — присілок, Яхреньзьке сільське поселення, Підосиновський район, Кіровська область